

Жанаталапський сільський округ — адміністративна одиниця, Жалагаський район, Кизилординська область
 Жанаталапський сільський округ — адміністративна одиниця, Курмангазинський район, Атирауська область
 Жанаталапський сільський округ — адміністративна одиниця, Сарисуський район, Жамбильська область
 Жанаталапський сільський округ — адміністративна одиниця, Хобдинський район, Актюбинська область